«When We Was Fab» — песня о днях битломании, написанная Джорджем Харрисоном и Джеффом Линном. Вышла в 1987 году как шестой трек на альбоме Харрисона Cloud Nine. 25 января 1988 года песня была издана в виде второго сингла с того же альбома. В Великобритании сингл поднялся до 25-й позиции в UK Singles Chart, а в США — до 23-й строчки в чарте Billboard Hot 100.

К песне был снят музыкальный видеоклип, получивший шесть номинаций на MTV Video Music Awards 1988 года.

Список композиций 
 7" W8131
 «When We Was Fab» — 3:59
 «Zig Zag» — 2:45
 Инструментальная композиция, вышедшая в 1986 году на саундтреке к фильму «Шанхайский сюрприз».
 12" W8131T, 12" picture disc W8131TP, 3" CD W8131CD
 «When We Was Fab» (unextended version)
 «Zig Zag» — 2:45
 «That’s The Way It Goes» (remix)
 Оригинальная версия вышла в 1982 году на альбоме Харрисона Gone Troppo.
 «When We Was Fab» (reverse end)

Примечания

Ссылки 
 George Harrison — When We Was Fab at Graham Calkin’s Beatles Pages.

Песни Джорджа Харрисона